Batcave puede referirse a:

Batcave, el escondite secreto del superhéroe ficticio Batman.
Batcave (club) una discoteca ubicada en Inglaterra, considerada la cuna de la subcultura gótica británica.
Bat Cave (Carolina del Norte) un área no incorporada ubicada en EE. UU.
Bat Cave o Cueva Bat, una pequeña cueva en la isla caribeña de Santa Lucía.